Adama Traoré (1995), Malinees voetballer bij Royal Mouscron, Lille en AS Monaco
 Adama Traoré (juni, 1995), Malinees voetballer
 Adama Traoré (1996), Malinees-Spaans voetballer bij FC Barcelona en Aston Villa
 Adama Traoré (1989), Malinees voetballer bij diverse Franse clubs
 Adama Traoré (1990), Ivoriaans voetballer van FC Basel
 Adama Traoré (1962), schrijver en komiek
De dood van Adama Traoré, in 2016 omgekomen door politiegeweld in Frankrijk.